Эмилиано Буэндия Стати (; родился 25 декабря 1996 года в Мар-дель-Плата, Аргентина) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Астон Вилла».

Личная жизнь 
Буэндия состоит в отношениях с девушкой Клаудией. У пары двое сыновей — Тьяго (род. август 2018) и Джованни (род. 16 марта 2021).

Клубная карьера 
Буэндия — воспитанник испанского клуба «Хетафе». Первые сезона он выступал за дублирующую команду. 1 февраля 2015 года в матче против «Альмерии» он дебютировал в Ла Лиге. 27 сентября в поединке против «Леванте» Эмилиано забил свой первый гол за «Хетафе».

С 2018 по 2021 год выступал за английский клуб «Норвич Сити». За декабрь 2019 года Буэндия создал своим одноклубникам 29 шансов — это самый высокий месячный показатель в Премьер-лиге с момента начала сбора данной статистики в сезоне 2003/04. 29 апреля 2021 года, по окончании сезона, в котором Эмилиано забил 15 голов и отдал 16 голевых передач, футболист получил награду «Игрок сезона Чемпионшипа». Также он был признан лучшим игроком сезона в «Норвич Сити».

10 июня 2021 года перешёл в клуб Премьер-лиги «Астон Вилла» за 33 млн фунтов, что стало рекордной продажей «Норвич Сити» и рекордным приобретением «Астон Виллы».

Карьера в сборной 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Аргентины Эмилиано принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Австрии и Ганы. В поединке против ганцев Буэндия забил гол.

2 февраля 2022 года дебютировал за главную сборную Аргентины.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте ФК «Норвич Сити»

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты Испании
Игроки ФК «Хетафе B»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Астон Вилла»